Ла-Пасаді́та () — руїни міста цивілізації майя в департаменті Петен (Гватемала).

Історія 
Стародавня назва невідома. Засновано близько 600 року н. е. як форпост Па'чанського царства. Розвивалося в русі цієї держави, яка спрямовувало в це місто своїх намісників (проте їх титулатура поки невідома). Було важливим торговельним центром. Занепад розпочався разом з послабленням Па'чану. Близько 800 року місто повністю знелюдніло.

Опис 
Розташовано в районі карстового хребта Лакандон, північному березі річки Усумасінта, на відстані 8 км на захід від руїн Яшчилана, на північ від П'єдрас-Неграс. Знаходиться на низькому пагорбі, є вузька долина, невеличке, проте глибоке озеро.

Своєю архітектурою місто схоже на архітектуру Яшчилану. Ритуально-адміністративний центр розташовувався на пагорбі, основу якого становить комплекс Лаштуніч (з піраміди та палаців), який є копією головного комплексу Яшчилана. У низині розміщувалися житлові групи. Місця мешкання знаті становлять дворики (іспанською патіо).

Відоме в першу чергу 2 різьбленими одвірками та 2 фрагменти поліхромної фрески, що були знайдені у комплексі Лаштуніч.

Неподалік від Ла-Пасадіти знайдено рештки підвісного мосту через річку Усумасінту.

На околицях пам'ятки є численні печери, де більше за все виявлено керамічні вироби.

Джерела 
 Golden C. The Politics of Warfare in the Usumasinta Basin: La Pasadita and Realm of Bird Jaguar // Ancient Mesoamerican Warfare. Walnut Creek, 2003. P. 46-47.

Посилання 
 La Pasadita 

Міста мая
Петен